Leigné kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Leigné-sur-Usseau, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Leigné-les-Bois, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine,